Нагрудный знак «Шахтёрская слава» — ведомственная награда (нагрудный знак), учреждённая в 1956 году по инициативе Министра угольной промышленности СССР А. Ф. Засядько. Награда имеет три степени, из которых высшей является первая. Награждение производится, как правило, последовательно: знаком III степени, знаком II степени, знаком I степени.

Статус 
Знаком «Шахтёрская слава» награждаются работники угольной (сланцевой) промышленности и шахтного строительства за безупречную работу и выслугу лет: 
 рабочие, руководители и специалисты;
 постоянно занятые на подземных и открытых работах в действующих и строящихся угольных (сланцевых) шахтах и разрезах при непрерывном стаже работы: 
 для III степени — не менее 5 лет; 
 для II степени — 8 лет; 
 для I степени — 10 лет. 
 другие работники отрасли, обеспечивающие деятельность предприятий угольной (сланцевой) промышленности и шахтного строительства, могут награждаться при непрерывном стаже работы: 
 для III степени не менее 10 лет;
 для II степени — 15 лет;
 для I степени — 20 лет.

В отдельных случаях, за особые достижения в создании, внедрении и освоении новой техники и технологии, прогрессивных форм организации труда и управления, за мужество и инициативу, проявленные при ликвидации аварий и спасении людей, и другие заслуги награждение знаком «Шахтёрская слава» может производиться без учёта непрерывного стажа работы.

Знаком «Шахтёрская слава» могут награждаться работники других отраслей народного хозяйства, органов государственной власти и управления, иностранные граждане за активное сотрудничество и содействие в развитии угольной промышленности.

Работникам, награждённым знаком «Шахтёрская слава», вручается нагрудный знак установленного образца, выдаётся удостоверение на право его ношения, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

После распада СССР нагрудный знак «Шахтёрская слава» приказом министра энергетики РФ от 14 июля 2008 года был сохранён как ведомственная награда Министерства энергетики Российской Федерации. Положение о нагрудном знаке «Шахтёрская слава» утверждено Приказом № 238 Минэнерго России от 2 декабря 2008 года. Дизайн награды идентичен знаку советского образца. Знак сохранился в Казахстане и Украине, также в дизайне, аналогичном советскому.

Описание нагрудного знака 
Нагрудный знак выполнен в виде пятиугольника, в центре которого размещены: изображения шахтёрской символики — два скрещённых молотка, по верху которых — пятиконечная звезда, в нижней части знака — надпись «Шахтёрская слава», внизу в овале — степень знака (I, II, III).

Нагрудный знак прикрепляется к колодке с помощью ушка и двух цепочек золотистого цвета, на колодке для этого есть два ушка.
Основа знака — бронзового цвета, шахтёрская символика — золотистого (на знаке II степени — серебристого), звёздочка на знаке первой степени покрыта эмалью красного цвета, на знаках II и III степени звёздочка из металла золотистого и серебристого цвета соответственно.

Кавалеры

Источники 
 
 Кавалеры «Шахтёрской славы» / Составители: И. И. Полевов, В. П. Юдаев; предисловие И. Х. Юнака. — Тула: Приокское книжное издательство, 1976. — 255 с.

Примечания

Ссылки 
 Приказ «Министерства угольной промышленности Украины» № 81 от 07.02.2006.
 Городской портал Шахтёрска.
 Нагрудный знак «Шахтёрская слава» 1-й степени на allfaler.ru
 Нагрудный знак «Шахтёрская слава» 2-й степени на allfaler.ru
 Нагрудный знак «Шахтёрская слава» 3-й степени на allfaler.ru
 Нагрудный знак «Шахтерская слава» в Шахтёрской энциклопедии.

Знаки отличия
Ш
Ведомственные награды СССР
Ведомственные награды Российской Федерации
Награды Министерства энергетики РФ